Il toponimo Namissiguima può riferirsi a diverse località del Burkina Faso:
Namissiguima, comune della Regione del Centro-Nord
Namissiguima, comune della Regione del Nord